est la formule brute de plusieurs isomères.

 tartrate de diéthyle, numéro CAS , sans stéréochimie
 (RR/SS)-tartrate de diéthyle, numéro CAS , racémique
 (R,R)-(+)-tartrate de diéthyle ou (+)-D-tartrate de diéthyle , numéro CAS , forme naturelle
 (S,S)-(–)-tartrate de diéthyle ou (–)-D-tartrate de diéthyle , numéro CAS 
 (RS)-tartrate de diéthyle, numéro CAS , composé méso
 acide dihydroxy-octanedioïque, numéro CAS 
 1,4-butanedioate de bis(2-hydroxyéthyle), numéro CAS